

Срещи

Крайно класиране

Победители 

  Амброзиана и Дженоа се класират за Купа Митропа.
  Падова и Кремонезе изпадат в Серия Б.

Голмайстори 

Първенство на Италия по сезон